Урюпинск () е град в Русия, административен център на Урюпински район, Волгоградска област. Населението му към 1 януари 2018 година е 37 620 души.

История

География

Климат

Население

Източници

Външни препратки 
  Официален сайт на града

Градове във Волгоградска област